Сог — многозначный термин.
 Сог — река в Исландии.
 Сог — коммуна во Франции, в регионе Овернь; департамент — Верхняя Луара.
 Сог — уезд в округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР.
  — город в одноимённом уезде в округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР.
 СОГ — сухой отбензиненный газ (Природный газ)
 СОГ (аббревиатура) — Сборный Объёмный Гладкий элемент силосов зерновых элеваторов.